Jean-Frédéric Schall (1752-1825), peintre français ;
 Paul Schall, (1898-1981) autonomiste alsacien;
 Roger Schall, (1904-1995) photographe français ;
 Anton Schall (1907-1947), footballeur autrichien ;
 James V. Schall (1928-2019), jésuite américain.